Borel ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Giuseppe Borel (1912–1979), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Alfred Borel (1902–1997), Schweizer Politiker (FDP)
 Armand Borel (1923–2003), Schweizer Mathematiker
 Charles Borel-Clerc (1879–1959), französischer Komponist
 Cleopatra Borel (* 1979), Kugelstoßerin aus Trinidad und Tobago
 Daniel Borel (* 1950), Schweizer Manager 
 Émile Borel (1871–1956), französischer Mathematiker und Physiker
 Ernesto Borel (* 1889; † unbekannt), italienischer Fußballspieler
 Eugène Borel (1835–1892), Schweizer Politiker
 Felice Borel (1914–1993), italienischer Fußballspieler und -trainer

 Henri Borel (1869–1933), holländischer Schriftsteller und Journalist
 Henri Borel de Bitche (1893–1953), belgischer Diplomat

 Louis Fauche-Borel (1762–1829), Buchdrucker und Buchhändler
 Maurice Borel (1860–1926), Kartograph
 Olivier Borel (* 1954), französischer Fußballspieler
 Pascal Borel (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Petrus Borel (1809–1859), französischer Dichter, siehe Joseph-Pierre Borel d’Hauterive
 Philipp Jacob Borel, deutscher Mediziner und Hochschullehrer

 Yannick Borel (* 1988), französischer Fechter

Borel steht für:

 (16065) Borel, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Borell
 Borrel
 Borrell
 Boreel, ein niederländisches Adels- und Patriziergeschlecht
 Borel-Cantelli-Lemma, ein Satz der Wahrscheinlichkeitstheorie
 Piz Borel, ein Berg in Graubünden, Schweiz